Кувшинное () — пресноводное озеро на территории Советского городского поселения Выборгского района Ленинградской области.

Общие сведения 
Площадь озера — 0,7 км², площадь водосборного бассейна — 6,6 км². Располагается на высоте 25,5 метров над уровнем моря.

Форма озера продолговатая: оно более чем на два километра вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега каменисто-песчаные, преимущественно заболоченные.

Из северо-западной оконечности озера вытекает ручей Мельничный, впадающий с левого берега в реку Гороховку, в свою очередь, впадающую в Выборгский залив.

К северо-западной оконечности озера проходит лесная дорога.

Населённые пункты вблизи водоёма отсутствуют.

Название озера переводится с финского языка как «большое озеро».

Код объекта в государственном водном реестре — 01040300511102000009872.

См. также 
 Озёра Карельского перешейка

Примечания 

Бассейн Гороховки (реки, впадающей в Балтийское море)
Озёра Выборгского района (Ленинградская область)